Le genre Amnosia regroupe des papillons de la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Cyrestinae et ne comprend qu'une seule espèce Amnosia decora qui réside en Australasie.

Dénomination 
Amnosia a été décrit par Doubleday en 1832.

Espèce 
 Amnosia decora Doubleday, [1849]

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Lépidoptère

Source 
 

Genre de Lépidoptères (nom scientifique)
Cyrestinae